Eperjes – nome ungherese di Prešov (Slovacchia)
 Eperjes – comune della provincia di Csongrád (Ungheria)